Clarence White puede hacer referencia a:

Clarence Cameron White (1880–1960), compositor estadounidense.
Clarence Hudson White (1871-1925), fotógrafo estadounidense.
Clarence White (1944-1973), nombre artístico del músico estadounidense Clarence LeBlanc, guitarrista de The Byrds.